Цыганы:
 Цыгане
 «Цыганы» — поэма Александра Сергеевича Пушкина
 «Цыганы» — пьеса И. И. Ром-Лебедева

Населённые пункты 
 Россия
 Цыганы — деревня в Суксунском районе Пермского края.
 Цыганы — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Цыганы — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Цыганы — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Цыганы — деревня в Кировской области; сейчас входит в состав Муниципального образования «Город Киров» в состав посёлка Чистые пруды.
 Цыганы — деревня в Советском районе Кировской области.
 Украина
 Цыганы — село, Цыганский сельский совет, Чортковский район, Тернопольская область

См. также 
 Цыган (значения)